Евге́ний Ви́кторович Агока́с (1881—1960) — русский военный деятель, полковник, профессор.

Семья 
Отец: Агокас Виктор Степанович — надворный советник, бывш. майор артиллерии, исправник Судогодского уезда.

Мать: Агокас (Неверова) Варвара Михайловна.

Жена: Агокас Мария Михайловна (1888, Кронштадт — 1958, Москва) — консультант-историк оперной студии театра им. Станиславского.

Братья и сёстры:
 Надежда (род. 13.4.1868).
 Вера (6.4.1872—5.61872).
 Агокас, Сергей Викторович (04.09.1873—02.04.1937).
 Агокас, Николай Викторович (27.09.1874—01.03.1938).
 Любовь. Была замужем за Николаем Владимировичем Скрыдловым (1867—1919).

Дочери: Ксения (1911—1991), Ирина (1914—1992).

Образование 
Учился в 4-м Московском кадетском корпусе, с 1892 года переименованном в 3-й кадетский корпус, из которого был выпущен 19 августа 1898 года.

Послужной список 
 Окончил Михайловское артиллерийское училище в 1901 году. Выпущен подпоручиком в Кронштадтскую крепостную артиллерию.
 Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1906).
 С 1906 года — помощник штаб-офицера в Офицерской артиллерийской школе, прослушал курс стрельбы и полигонного обслуживания.
 Старший офицер роты артиллерии Кронштадтской крепости, прослушал курс стрельбы на море в артиллерийском классе Морского ведомства.
 С осени 1906 года одновременно преподавал в Михайловском артиллерийском училище.
 С 1910 года — преподаватель в Кадетском корпусе Императора Александра II.
 Капитан (1912).
 Сотрудник секции стрельбы и приборов Артиллерийского Комитета Главного Артиллерийского Управления (Артком ГАУ) (с 1913).
 Полковник (1917).
 Далее — военспец РККА.
 Член первого состава КОСАРТОП (с декабря 1918)
 Старший производитель опытов III-го отдела Арткома ГАУ (с 01.01.1919).
 Арест 1919. Освобожден на поруки.
 Постоянный член Арткома ГАУ, председатель секции баллистики и снарядов (1920—1923).
 С 1923 года — председатель Секции Вооружения и Спецслужб Научно-Технического Комитета Управления Воздушного флота (НТК УВФ, с 15.04.1924 — Научно-Технический Комитет Управления Военных Воздушных Сил (НТК УВВС)).
 Председатель Секции Вспомогательных служб НТК УВВС (с 1.12.1926).
 Одновременно преподавал c 1922 года по 1930 год в Академии Воздушного Флота им. профессора Н. Е. Жуковского (с 1924 года — Военно-Воздушная Академии (ВВА) им. проф. Н. Е. Жуковского).
 В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей из раздела «артиллерия».
 Арест 02.01.1930 вместе с женой. Обвинялся во вредительстве. 15.03.1930 уволен из РККА. Приговорен 13.01.1931 по ст. 58-7 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. В феврале отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 10.05.1931 возвращен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Освобожден досрочно 14.08.1932.
 C 1932 года — инженер завода № 39 (Москва, Ходынка).
 С 1934 года по 1936 год по совместительству инженер завода № 38 (Подлипки). Одновременно преподавал в Московском авиационном институте им. Орджоникидзе.
 Основатель специальности «Вооружение самолётов» МАИ (1932).
 Основатель и первый декан факультета «Вооружение самолётов» МАИ (1935).
 Арест 03.09.1938. Освобождён 29.09.1938 за прекращением дела.
 Профессор (1940).
 Работал в МАИ по 1951 г.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (6.12.1916) (Русский Инвалид № 327 от 7.12.1916)
 Орден Трудового Красного Знамени (1.10.1945)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (5.11.1945)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (18.02.1948).

Научные труды 
 
 «К вопросу о действии взрывчатых веществ», В. в. ф., 1926, № 6, стр. 29.
 «Орудия крупного калибра на воздушных судах». (По статье Д.Пенья в «L’ala d’ltalia», 1926, № 2 и 4), В. и т., 1927, № 1.
 «Реактивный метательный снаряд», В. и т., 1927, № 4.
 
 
 
 «Взрывчатые вещества: внутренняя и внешняя баллистика», НКТП ГУАП, МАИ, 1935

Примечание 
Из протокола посещения Лениным и Горьким Арткома ГАУ: «…При посещении Лениным 18 июня 1920 г. Арткома ГАУ, где демонстрировался первый советский зенитный прибор системы А. М. Игнатьева, Е. В. Агокас давал вместе с изобретателем пояснения по устройству и применению прибора…»

Эта сцена изображена на картине В. А. Серова «Ленин и Горький рассматривают прицел Игнатьева».

Примечания

Источники 
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909
 ГАВО. Ф.590. Оп.13. Д.61. Метрическая книга г. Судогды (1863—1869) Л.291об.
 ГАВО. Ф.590. Оп.13. Д.62. Метрическая книга г. Судогды (1870—1874) Лл.205об., 270об.

Литература

Ссылки 
 
 Агокас Е. В. на сайте «Большой Русский Альбом»
 Архив на сайте «Мемориала»
 Агокас Е. В. на сайте «Виртуальный музей ГУЛага»
 Обращение к Е. П. Пешковой и в Помполит по поводу ареста Е. В. Агокас
 Личный фонд Агокас Е. В. в научном архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
 Галерея почета на сайте Московского авиационного института им. Орджоникидзе
 Кафедра МАИ, основанная Е. В. Агокасом.
 Статья «Династия Агокас» на сайте «Владимирский край»
 Форум РККА.RU
 Статья о Е. В. Агокас
 Захоронения детей Агокаса Е. В. на Митинском кладбище в Москве

Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Царские офицеры на службе в РККА
Артиллеристы Российской империи
Репрессированные в СССР
Преподаватели Московского авиационного института
Родившиеся во Владимире
Умершие в Москве
Заключённые Бутырской тюрьмы
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения